Jordan Mayer, född 24 augusti 1991 i Kingston, Ontario  i Kanada, är en kanadensisk före detta ishockeyspelare. Som junior spelade han i flera olika nordamerikanska juniorligor, bland annat Ontario Hockey League och U Sports (kanadensisk universitetssport). Därefter spelade han med Quad City Mallards i Central Hockey League innan han till säsongen 2014/15 fick kontrakt med Hull Stingrays i brittiska EIHL. Året därpå kom han till svenska Kallinge/Ronneby IF och spelade i Hockeyettan. Säsongen blev succé med 29 mål på 36 matcher. Säsongen 2016–17 värvades han av Nybro Vikings IF i samma liga, men drabbades av skador och kunde inte upprepa succén utan övergick till en civil karriär som civilekonom.

Klubbkarriär

Referenser 
 

Födda 1991
Kanadensiska idrottare under 2000-talet
Kanadensiska ishockeyspelare
Levande personer
Män
Spelare i Hull Stingrays
Spelare i KRIF Hockey
Spelare i Nybro Vikings
Idrottare från Kingston, Ontario